Georges Dransart (1924-2005), céiste français ;
 Henri-Narcisse Dransart (1847-1930), médecin ophtalmologue français.